Niemcy:
 Schmalkalden – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Schmalkalden – powiat w kraju związkowym Turyngia w latach 1952-1994

Osoby:
 Caspar Schmalkalden – niemiecki autor

Zobacz też:
 Amt Schmalkalden
 Herrschaft Schmalkalden
 Schmalkalden-Meiningen
 Związek szmalkaldzki